Noyes kan som auktorsförkortning betyda:

 John S. Noyes
 Richard D. Noyes

Robotskapade auktorsförkortningar